Hunnange (en français) ou Hünningen (en allemand) est le nom de deux villages belges situés dans la Communauté germanophone de Belgique:

 Hunnange est un village de la commune de Bullange.
 Hunnange est un village de la commune de Saint-Vith.